Сільське життя — газета у Житомирі
 Сільське життя — газета у смт Шишаках, Полтавська область

Див. також 
 Життя
 Село